Яков Киселёв:
 Киселёв, Яков Митрофанович (1925—2018) — Герой Советского Союза, полковник.
 Киселёв, Яков Павлович (1919—1999) — депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.
 Киселёв, Яков Семёнович (1896—1984) — советский адвокат.